Карагай (, до 2005 г. — Сосновка) — село в Енбекшильдерском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Макинского сельского округа. Код КАТО — 114543600.

География 
Село расположено в западной части района, среди лесных массивов, на расстоянии примерно 28 километров (по прямой) к юго-западу от административного центра района — города Степняк, в 10 километрах к северо-востоку от административного центра сельского округа — села Макинка.

Абсолютная высота — 433 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Буланды — на северо-западе, города Макинск — на западе, село Макинка — на юго-востоке.

Вблизи села проходит скоростная автомагистраль А1 «Астана — Щучинск».

История 
Указом ПВС Каз ССР от 13.09.1985 г. населённый пункт Государственная мельница переименован в село Сосновка.

В 2005 году село было переименовано в село Карагай.

Население 
В 1989 году население села составляло 186 человек (из них русские — 47 %, казахи — 28 %).

В 1999 году население села составляло 112 человек (58 мужчин и 54 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 73 человека (35 мужчин и 38 женщин).

Улицы 

 ул. Дирмен

Примечания 

 

Населённые пункты по алфавиту
Переименованные населённые пункты Казахстана
Населённые пункты района Биржан сал